Szwajcaria:
 Willisau – okręg (Wahlkreis) w kantonie Lucerna
 Willisau – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Willisau
 Willisau – dawny okręg (Amt) w kantonie Lucerna
 Willisau Land – dawna gmina w kantonie Lucerna
 Willisau Stadt – dawna gmina w kantonie Lucerna